Pisa puede hacer referencia a:
 Pisa, ciudad italiana.
 Pisa (Grecia), ciudad griega.
 Informe PISA, información sobre el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (o Informe PISA).